«Антальяспо́р» () — турецкий футбольный клуб из города Анталья, выступающий в турецкой Суперлиге. Основан в 1966 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Анталья Арена», вмещающем более 32 тысяч зрителей.

История 

Футбольный клуб Антальяспор был создан в 1966 году при слиянии трёх местных команд (Еникапы СуСпор, Ильк Ишикспор и Феррокромспор), для создания единого профессионального футбольного клуба города. Вначале клуб выступал в низших лигах чемпионата Турции, но в сезоне 1981/82 команда заняла первое место в группе, получив повышение до Суперлиги. Дебютные сезоны «Антальяспор» провёл на грани вылета, и в сезоне 1984/85 вылетел в первую лигу. Спустя сезон клуб снова поднялся в Суперлигу, и сразу же вылетел опять. Следующий исторический отрезок «Антальяспора» приходится на 1993—2002. В сезоне 1993/94, где команда в финале плей-офф первой лиги победила в дополнительное время клуб «Истанбулспор» 3:2 и вышла в Суперлигу. Команда дважды добилась попадания в Кубок Интертото (1996, 1997). В сезоне 1998/99 команда добилась наивысшего в своей истории шестого места в Суперлиге. В 2000 году «Антальяспор» стал финалистом кубка Турции, в финале которого не смог обыграть в дополнительное время «Галатасарай», уступив 5:3 (2:2 в основное время), поскольку «Галатасарай» стал чемпионом в том сезоне, то кубковое место в Кубке УЕФА досталось клубу из Антальи. В Кубке УЕФА «Антальяспор» уверенно преодолел отборочный раунд, победив азербайджанский клуб «Гянджа» по сумме двух матчей 7:0 (2:0, 0:5), но в первом раунде уступил бременскому «Вердеру» 2:6 (2:0, 6:0). В сезоне 2001/02 команда вылетела, заняв предпоследнее место. В 2006 году клуб поднялся в Суперлигу, откуда сразу же и вылетел, в 2008 году заняв второе место вернулся в высший дивизион.

Достижения 
 Кубок Турции
 Финалист — 2000, 2021
 Первая лига
 Победитель — 1982, 1986
 Финалист — 2006, 2008

Эмблема 
Эмблема клуба включает в себя буквы А и S, за которыми стоят название города Анталья и Spor (спорт в турецком) соответственно. В середине этих писем имеется фигура Минарета Йивли, который является одним из нескольких символов города Анталья. Три прямоугольные формы на минарете являются тремя объединёнными клубами Антальи.

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#FF0000" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#FF0000" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#FF0000" align="left" |

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Появились в 1966 году в Турции
Организации Антальи